Айб:

 Айб — первая буква армянского алфавита.
 Айб — река в Германии.
 Айб, Джордон (род. 1995) — английский футболист, игрок «Ливерпуля» и юношеской сборной Англии.